Nossal ist ein Familienname.

Bekannte Namensträger sind:
 Jewdokija Iwanowna Nossal (1918–1943), sowjetische Bomberpilotin
 Gustav Nossal (* 1931), australischer Immunologe